Миликов може бити:

 Миликов (Хеб), насељено мјесто у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република
 Миликов (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република